Wells se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Alice Wells
 Doreen E. Wells
 John W. Wells
 Kenneth Wells
 Kentwood D. Wells
 Marion Robert Wells
 Philipp Vincent Wells
 Richard W. Wells